The Valley – città di Anguilla
 The Valley – città delle Isole Vergini britanniche
 The Valley – stadio di Charlton, Londra
 The Valley – videogioco del 1982
 The Valley – album dei Whitechapel del 2019
 The Valley – album di Betty Who del 2017